Friedrichstadt kan syfta på:

Lettland 

 Jaunjelgava, kommunhuvudort, Jaunjelgavas novads,

Tyskland 

 Friedrichstadt, ort och kommun i Schleswig-Holstein, 
 Friedrichstadt, Berlin, stadsdel i Berlin, 
 Friedrichstadt, Dresden, stadsdel i Dresden
 Friedrichstadt, Düsseldorf, stadsdel i Düsseldorf

Se även 
Fredriksstad – olika betydelser